

Patronyme 

 Alfred Edmund Brehm (1829-1884), zoologiste et explorateur allemand, fils du suivant.
 Christian Ludwig Brehm (1787-1864), ornithologue allemand, père du précédent.
 Dietmar Brehm (né en 1947), peintre et réalisateur autrichien.
 John Joseph Brehm, Jr. (1934-), physicien américain.
 Oskar Brehm (1823-1850), naturaliste allemand, beau-fils de C.L. Brehm.
 Reinhold Bernhard Brehm (1830-1891), médecin et naturaliste allemand, fils de C.L. Brehm.
 Vincenz Brehm (1879-1971), zoologiste autrichien.

Autres 
 (7054) Brehm : astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Perruche de Brehm (Psittacella brehmii) : espèce d'oiseau de la famille des Psittacidés.

Voir aussi 
 

Patronyme germanique
Patronyme allemand